Wilson je priimek več znanih ljudi:
 Alexander Wilson (več Škotov)
 Art Wilson
 A. N. Wilson
 Angus Wilson
 August Wilson
 Benjamin Wilson, angleški slikar
Bevil Thomson Wilson, britanski general
 Brian Wilson
 Carl Wilson
Charles Erwin Wilson, ameriški politik
 Charles Thomson Rees Wilson (1869–1959), škotski fizik in meteorolog
 Chris Wilson
David Sloan Wilson 
 Dennis Wilson
Donald James Wilson-Haffenden, britanski general
 Edmund Wilson
 Edward Adrian Wilson
 Edward Osborne Wilson (1929–2021), ameriški sociobiolog
 Frank Wilson
 Frank Wilson
Gordon Wilson, britanski general
 Gretchen Wilson
 Harold Wilson (1916-2005), britanski laburistični politik, premier Združenega kraljestva
 Henry Wilson, ameriški politik
Henry Maitland Wilson, britanski general
 Jackie Wilson
 James Wilson
 John Wilson
John A. Wilson, ameriški politik
 Joseph C. Wilson
 Kenneth G. Wilson (1936–2013), ameriški fizik, nobelovec
 Keri-Lynn Wilson (*1967), kanadska dirigentka, šefinja dirigentka Slovenske filharmonije
 Landon Wilson
 Lanford Wilson
Mark Wilson, ameriški politik
 Mary Wilson
 Mike Wilson
 Murry Wilson
Nigel Maitland Wilson, britanski general
 Patrick Wilson
 Pete Wilson, ameriški politik, guverner Kalifornije
 Robert Anton Wilson
Robert (Bob) Wilson (*1941), ameriški avantgardni gledališki in filmski umetnik ter dramatik
Robert Primrose "Bob" Wilson, škotski nogometaš 
 Robert R. Wilson
 Robert Woodrow Wilson (*1936), ameriški fizik, nobelovec
Roger Cochrane Wilson, britanski general
 Sandy Wilson = Colin Alexander St John ("Sandy") Wilson (1922–2007), angleški/britanski arhitekt
 Steven Wilson
Thomas Arthur Atkinson Wilson, britanski general
 Thomas Needham Furnival Wilson, britanski general
 William Griffith Wilson
 Woodrow Wilson, ameriški predsednik

Glej tudi 

 priimek Wilkinson
 priimek Willis
 priimka Williams, Williamson